Тизапан има више значења:

 Тизапан, Коатлапила (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тизапан (Закуалтипан де Анхелес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тизапан, Ел Верде, Сентро Акуикола (Тизапан ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику